Gesta puede referirse a:
 Gesta, género de lepidópteros.
 El acontecimiento, hecho o conjunto de hechos memorables.
 El cantar de gesta o canción de gesta.
 El romance de gesta, romance popular en que se referían hechos de personajes históricos, legendarios o tradicionales.

Asimismo, en literatura latina medieval, puede hacer referencia a:

 Gesta comitum barchinonensium.
 Gesta Danorum.
 Gesta francorum.
 Gesta Hungarorum.
 Gesta Hunnorum et Hungarorum.
 Gesta Romanorum.

Además, en literatura moderna, puede referirse a:

 La gesta del marrano, novela histórica de Marcos Aguinis (1991).
 Voces de gesta, obra de teatro de Ramón María del Valle-Inclán (1911).

Enlaces externos 
 El Diccionario de la Lengua Española tiene una definición para gesta.